Кубок Москвы по футболу 1942 стал ХLIV-м первенством столицы и четвертым, проведенным Московским городским комитетом по делам физической культуры и спорта (МГКФС) в годы Великой Отечественной войны с участием сильнейших команд (команд мастеров).

Победителем стала команда «Спартак».

Организация и проведение турнира 
Кубок проводился по олимпийской (кубковой) системе в перерыве между весенним и осенним чемпионатами.

Турнирная сетка

Матчи

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Суперкубок 
На День физкультурника был проведен матч между действующими чемпионом и обладателем кубка столицы — аналог современного Суперкубка.Победу одержала команда «Динамо».

Примечания

Литература

Ссылки 
 footballfacts.ru
 Материалы периодики 1942 года electro.nekrasovka.ru
 Архив ФК «Динамо» Москва fc-dynamo.ru

Футбольные соревнования в Москве
Региональные футбольные турниры СССР
1942 год в Москве
1942 год в футболе